Olaszország
Caprino Bergamasco, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Caprino Veronese, település Olaszországban, Veneto régióban, Verona megyében